Sjöatorpasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sjöatorpasjön (Hjortsberga socken, Småland), sjö i Alvesta kommun,  (1,47 km²)
Sjöatorpasjön (Nottebäcks socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun,  (57,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn